The Maze (il labirinto in lingua inglese) è un titolo che può riferirsi a:

Cinema 
 Il labirinto (The Maze) – film del 1953 diretto da William Cameron Menzies

Letteratura 
 Il labirinto (The Maze o Persons Unknown), romanzo giallo di Philip MacDonald del 1932

Musica 
 The Maze – album di Vinnie Moore del 1999

Televisione 
 Il labirinto (The Maze) – episodio della prima stagione di Miami Vice

Altro 
 The Maze – Gioco Horror Online